Валлерн-им-Бургенланд () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе.  Население составляет 1901 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 33,9 км². Официальный код  —  1 07 21.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Хельмут Хубер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 9 мест.

Ссылки 

Города Бургенланда
7